Kozmic Blues – piosenka Janis Joplin z albumu I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!
 Kozmic Blues: Tribute to Janis Joplin – album Natalii Przybysz